Иван Андреевич Иванов () — русский живописец-пейзажист.

Биография 

Родился в 1824 году (по другим данным, ).

Жил в Петербурге. С 1844 года учился в Академии художеств у М. Н. Воробьёва. Награждён малой и большой серебряными медалями академии за пейзажи с натуры. Служил в Почтовом ведомстве. Среди известных российских художественных меценатов имел покровителей, наиболее известен из которых коллекционер Алексей Томилов, в принадлежащем ему имении «Успенское» (сейчас — на территории села Старая Ладога) художник неоднократно бывал.

Умер  года в Санкт-Петербурге (по другим данным — ).

Творчество 
Писал пейзажи и картины на бытовые темы, которые пользовались большим спросом. Свои основные работы выполнил в 1840-е годы.

Известные работы:
 Пейзаж с рекой. Екатерингоф — 1844 год, холст, масло, 39.5 x 50.5 см. Хранится в Государственной Третьяковской галерее. Работа иногда приписывается пейзажисту Валериану Каменеву, но это неверно, так как в правом нижнем углу полотна имеется подпись красной краской Иванова.
 Крым. Алупка — 1840-е годы, холст, масло. 54.5 x 76.5 см. Работа хранится в Национальной галерее Республики Коми.
 Пейзаж. Имение Успенское — 1846 год, 54 х 76 см. Хранится в Государственной Третьяковской галерее.
 Прогулка верхом — 46,5 х 60,5 см. Хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Возможные работы:
 Дорожка у горного потока в Крыму — 54,6 х 77 см. Поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи в 1925 году из Румянцевского музея (коллекция Ф. И. Прянишникова). В каталоге ГТГ 1952 года значится как работа Ивана Алексеевича Иванова (1779—1848).
 Водопад в Крыму. Орианда — 105,3 х 73,5 см. Поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи в 1927 году из ГМФ (коллекция М. Ф. Шеппинга). В каталоге ГТГ 1952 года значится как работа Ивана Алексеевича Иванова (1779—1848) под названием «Водопад в Крыму».

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Художники России XIX века
Художники Санкт-Петербурга
Художники Крыма